Юнг (; ) — фамилия.

Известные носители:
 Юнг, Аксель (род. 1991) — немецкий скелетонист, двукратный чемпион мира в смешанных командах, чемпион мира среди юниоров (2012).
 Юнг, Александр (1799—1884) — немецкий писатель.
 Юнг, Альберт (1899—1970) — немецкий композитор и дирижёр.
  (1873—1940) — английский математик, предложивший использование диаграмм Юнга для наглядного описания представлений симметрических и полных линейных групп и изучения их свойств.
 Юнг, Андреа (род. 1959) — канадо-американская предпринимательница.
 Юнг, Артур (1741—1820) — английский писатель, агроном и экономист.
 Юнг, Гидеон (род. 1994) — немецкий футболист.
 Юнг, Джон Радфорд (1799—1885) — английский математик и философ, педагог.
 Юнг, Екатерина (Екатерина Алисия Янг; род. 1963) — американская журналистка и писатель русского происхождения.
 Юнг, Иоахим (1578—1657) — немецкий учёный и педагог, философ, ботаник и математик.
 Юнг, Иоганн Непомук (1779—1828) — австрийский юрист, профессор венгерского права.
 
 Юнг, Клара Марковна (1883—1952) — еврейская артистка оперетты и эстрады.
 Юнг, Маттиас (род. 1958) — бывший биатлонист сборной ГДР.
 Юнг, Николай Викторович (1855—1905) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга.
 Юнг, Оуэн (1874—1962) — американский промышленник, юрист и дипломат.
 Юнг, Роберт (урождённый Роберт Баум; 1913—1994) — австрийский журналист, политик и писатель.
 
 Юнг, Себастьян (род. 1990) — немецкий футболист.
 Юнг, Сергей Александрович (род. 1955) — советский легкоатлет, бронзовый призёр чемпионата мира 1983 года.
 
 Юнг, Тило (1985—) — немецкий журналист и главный редактор политического интернет-шоу Jung & Naiv
 Юнг, Томас (1773—1829) — английский физик и египтолог.
 Юнг, Франц Йозеф (род. 1949) — немецкий политик.
 Юнг, Фрида (1865—1929) — поэтесса и писательница из Восточной Пруссии.
 Юнг, Ханс Рудольф (1921—2016) — немецкий музыковед.
 Юнг, Эдгар Юлиус (1894—1934) — немецкий политик, юрист, один из теоретиков «Консервативной революции».
 Юнг, Эдуард (1683—1765) — английский поэт.
 Юнг, Элоди (род. 1981) — французская актриса.
 Юнг, Эмиль (1854—1918) — швейцарский зоолог.
 Юнг, Энтони (род. 1991) — немецкий футболист, левый защитник.
 Юнг, Юлиус (1851—1910) — немецкий историк.
 Юнг, Яан (1835—1900) — эстонский историк, биограф и археолог.

Двойная фамилия:
 Юнг-Штиллинг, Элиза

См. также 
 Янг
 Модуль Юнга
 Де Юнг

Примечания